Tiscornia ist der Familienname folgender Personen:

 Eleuterio Felipe Tiscornia (1879–1945), argentinischer Romanist und Hispanist
 Marcela Tiscornia (* 1972), uruguayische Leichtathletin